

Населені пункти та їхні частини
 Ланево — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ланево — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Ланево — лісова осада в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки